Welsch steht für:

 Welsche als Angehörige romanischer oder romanisierter keltischer Völker
 Schweizer Französisch
 Walisische Sprache (englisch Welsh), keltische Sprache

Welsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anderl Welsch (1842–1906), deutscher Sänger und Unterhaltungskünstler
 Anna Regina Welsch (1655–1674), deutscher Mediziner
 Caspar Michael Welsch (1604–1641), deutscher Jurist
 Charles Feodor Welsch (Karl Friedrich Christian Welsch; 1828–1904), deutscher Maler
 Chauncey Welsch (1927–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Frank Welsch (* 1964), deutscher Ingenieur
 Friedrich Welsch (* 1942), deutscher Politikwissenschaftler
 Georg Hieronymus Welsch (1624–1677), deutscher Mediziner
 Gottfried Welsch (1618–1690), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans Welsch (1923–1995), deutscher Unternehmer
 Harry Welsch (* 1920), deutscher Mathematiker und Kryptologe

 Heinz Welsch (* 1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Jiří Welsch (* 1980), tschechischer Basketballspieler

 Johann Friedrich Welsch (1796–1871), deutscher Maler und Restaurator
 Josefine Welsch (1876–1959), österreichische Politikerin
 Julius Maria Jakob Welsch (1832–1899), deutscher Künstler
 Kurt Welsch (1917–1981), deutscher Fußballspieler
 Laurenz Welsch (* 2003), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Leonie Welsch (* 1996), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Louis Welsch (1914–1998), deutscher Landwirt und Politiker (SPD), MdL Bayern
 Marina Welsch (* 1966), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Malerin
 Martin Welsch (* 1954), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Maximilian von Welsch (Johann Maximilian von Welsch; 1671–1745), deutscher Architekt
 Paul Welsch (1889–1954), französischer Künstler
 Stefan Welsch (* 1969), deutscher Cellist und Hochschullehrer
 Thomas Welsch (* 1944), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Ulrich Welsch (* 1940), deutscher Arzt und Biologe
 

Siehe auch:
 Welschland
 Welschkorn
 Kauderwelsch, verworrene Sprechweise
 Krieewelsch
 Rotwelsch, Randgruppensprachen
 Welsh
 Welch
 Echte Walnuss (in Österreich Welschnuss)